Windheuser ist der Familienname folgender Personen:

 Paula Windhäuser (1882–1951), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Sabine Gaudzinski-Windheuser (geb. 1965) deutsche Archäologin